Le psaume 104 peut désigner :
 le psaume 104 (103) : psaume 104 selon la numérotation hébraïque, psaume 103 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 105 (104) : psaume 105 selon la numérotation hébraïque, psaume 104 selon la numérotation grecque.